

Vinho
Champanhe (vinho) — vinho espumante francês
Vinho espumante

Geografia da França
Condado de Champanhe
Champanhe (província) — antiga província histórica
Champanha-Ardenas — região administrativa atual

Comunas
Champagne (Ardèche)
Champagne (Charente-Maritime)
Champagne (Eure-et-Loir)
Champagne-et-Fontaine — do departamento da Dordonha
Champagne-sur-Loue — do departamento de Jura
Champagné-les-Marais — do departamento da Vendéia
Champagne-Mouton — do departamento de Charente
Champagné-Saint-Hilaire — do departamento de Vienne
Champagné-le-Sec — do departamento de Vienne
Champagne-sur-Seine — do departamento de Seine-et-Marne
Champagne-en-Valromey — do departamento de Ain
Champagne-Vigny — do departamento de Charente
Champagne-sur-Vingeanne — do departamento de Côte-d'Or

Música e televisão
Champagne (telenovela) — telenovela de Cassiano Gabus Mendes escrita em 1983
Champagne Showers — canção de LMFAO
Champagne Supernova — canção de Oasis
Champagne Life — single de Ne-Yo

Outros usos
Champagne socialist — termo pejorativo aplicado a alguns políticos do Partido Trabalhista do Reino Unido

Desambiguações de topônimos